Az 1955-ös Tour de France volt a 42. francia körverseny. 1955. július 7-e és július 30-a között rendezték. A második világháború óta először vettek részt német versenyzők a Touron, a Luxemburg plusz vegyes csapatban osztrákok és ausztrálok mellett. Angol csapat is indult, de a verseny végére két kerékpáros miatt kiesett a csapatversenyből.

Az első szakaszon Miguel Poblet győzelmével Spanyolország első sárga trikós versenyzője lett. Wout Wagtmans és Antonin Rolland váltotta egymást az élen ezután a verseny kétharmadáig. A tizennegyedik szakaszon Jean Malléjac tizenöt percre eszméletlen lett, az orvos kiderítette, hogy amfetamin mérgezése van. A tizenhetedik szakaszon Antonin Rolland hét percet veszített és összetettben Bobet állt az élre. A huszonegyedik szakaszon Rolland újabb idővesztesége miatt az ötödik helyre csúszott és Jean Brankart ugrott a második helyre. Louison Bobet a Tour de France történetében az első háromszoros győztes egyfolytában.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France